Shape of You — пісня англійського автора-виконавця Еда Ширана з альбому ÷. Була випущена подвійним  6 січня 2017 року разом з «Castle on the Hill».

Написана в співавторстві зі  і , однак додатково в авторстві зазначені ,  і , так як гук «Shape of You» — це інтерполяція хіта «No Scrubs» гурту TLC. Спродюсована Шираном та Стіво Маком.

«Shape of You» посіла 1 місце в хіт-парадах 34 країн, включаючи американський Billboard Hot 100 (пізніше стала ), а також чарти Великої Британії, Австралії та Канади. В Канадському Hot 100 вона була на першому місці рекордні 16 тижнів поспіль, 14 не послідовних тижнів в британському чарті синглів і 12 не послідовних тижнів в Billboard Hot 100.

21 вересня 2017 пісня стала найпрослуховуванішою піснею в Spotify з показником в 1.4 мільярд програвань.
У тому ж році стала найкраще продаваним синглом і найпопулярнішою цифровою піснею по всьому світу з поєднаними продажами і еквівалентними прослуховуваннями 26,6 мільйона одиниць відповідно до IFPI.

Хіт-паради

Тижневі чарти

Річні

Факти 
В 2017 році корейська співачка J.Fla випустила кавер на Shape of You з музичними звуками із гри Dustforce.

Примітки

Посилання 
 
 Аналіз пісні від Нью-Йорк Таймс: 

Сингли 2017
Пісні Еда Ширана
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Тропікал-хаузові пісні